Владимир Дмитриевич Доро́нин () — конструктор парашютной техники, изобретатель, генерал-майор, .

Биография 
Родился 4 мая 1910 года на станции Кимильтей Восточно-Сибирской железной дороги (ныне Зиминский район, Иркутская область). Брат А. Д. Доронина и Н. Д. Доронина. Член ВКП(б) с 1942 года.

За годы войны Доронины разработали семь новых видов приборов, в том числе универсальную подвеску для сбрасывания с парашютом габаритных грузов. Она применялась при доставке оружия и продовольствия партизанским отрядам, действовавшим в тылу фашистов. А всего на счету Дорониных около тридцати изобретений, которые спасли жизнь тысячам десантников, лётчиков и авиационных спортсменов.

24 июня 1945 года Владимир, Николай и Анатолий принимали участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Изобретения братьев Дорониных сыграли большую роль в развитии массового советского парашютизма, имели большое значение при выполнении различных экспериментальных прыжков. Они помогли решить различные вопросы, возникающие в связи с быстрым развитием отечественной авиации и парашютизма.

Генерал-майор Владимир Дмитриевич Доронин долгое время возглавлял первый поисково-спасательный отряд обеспечения космических полётов. Он же отвечал за подготовку и десантирование с воздуха бойцов, вооружения и боевой техники при проведении крупномасштабных военных учений «Двина».

Умер в 1986 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Награды, премии и почетные звания 
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
 орден Отечественной войны II степени (19.6.1943)
 три ордена Красной Звезды
 медали
 Сталинская премия третьей степени (1946) — за создание новых типов парашютных приборов, нашедших широкое применение в воздушно-десантных операциях РККА
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за работу в области авиационной техники
 Государственная премия СССР
 заслуженный изобретатель РСФСР
 мастер парашютного спорта СССР

Литература

Примечания

Ссылки 

Воздушные десантники Великой Отечественной войны
Участники Парада Победы
Члены КПСС
Изобретатели СССР
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Похороненные на Новодевичьем кладбище